Corytophanes hernandesii — вид игуанообразных ящериц из семейства Corytophanidae. Обитает в Центральной Америке и южной Мексике.

Этимология 
Видовое название, hernandesii, дано в честь испанского натуралиста Франсиско Эрнандеса де Толедо.

Внешний вид 
Длина тела взрослых особей (без хвоста) до 10 см.

Распространение 
Corytophanes hernandesii встречается в Белизе, Гватемале и Гондурасе, а также в южных мексиканских штатах Кампече, Чьяпас, Оахака, Пуэбла, Кинтана-Роо, Сан-Луис-Потоси, Веракрус и Юкатан.

Образ жизни 

Излюбленные места обитания — леса на высоте до 1300 м над уровнем моря. Активен днём. В основном ведёт древесный образ жизни.

Примечания 

Corytophanidae
Животные, описанные в 1831 году
Пресмыкающиеся Северной Америки
Пресмыкающиеся Центральной Америки